Mathieu Michel peut désigner `:
 Matthieu Michel (1963-), trompettiste de jazz suisse ;
 Mathieu Michel (1991-), footballeur français ;
 Mathieu Michel, homme politique belge.